Over My Shoulder – singolo dei Mike + The Mechanics del 1995
 Over My Shoulder – singolo degli I Am Kloot del 2005
 Over My Shoulder – album di Mel Parsons del 2009